Llista dels 377 municipis del departament francès de l'Alt Rin (68) a data de 2013.

Alt Rin